SLIT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 529 амінокислот, а молекулярна маса — 169 870.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах як хемотаксис, диференціація, нейрогенез, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки